Cabeceño – abitanti di Cabezamesada
Cabeceño – abitanti di Las Cabezas de San Juan